Toponímia:
 Keller (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Keller (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia 
 Biografies:
 Al Keller (1920, Alexander, Nova York), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 Bill Keller (1949), periodista estatunidenc director executiu de The New York Times 
 Fabienne Keller (Sélestat, 1959) política alsaciana 
 Gottfried Keller (Zuric, 1819 – 1890) escriptor suís 
 Kasey Keller (Olympia, 1969), futbolista estatunidenc que ocupa la posició de porter 
 Klete Keller (Las Vegas, Estats Units, 1982), nedador estatunidenc
 Helen Keller (Alabama, Estats Units, 1880 - 1968), activista, escriptora i professor a ...
 Jennifer Keller personatge de ficció de la sèrie Stargate Atlantis interpretada per l'actriu Jewel Staite 
 Richard Keller, personatge fictici del videojoc d'acció en primera persona Half-Life: Decay 
 Miscel·lània: Helen Keller in Her Story, documental estatunidenc dirigit per Nancy Hamilton el 1954